Okręty US Navy o nazwie USS „Rehoboth”

 Pierwszy USS „Rehoboth” (SP-384) był jednostką patrolową. Wszedł do służby w 1917 roku.
 Drugi USS „Rehoboth” (AVP-50) był w służbie jako okręt-baza wodnosamolotów (lata 1944-1947) i jako okręt badawczy (lata 1948-1970).

Rehoboth